Table Rock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Table Rock (Missouri)
 Table Rock (Nebraska)
 Table Rock (North Carolina)
 Table Rock (Oregon)
 Table Rock (Pennsylvania)
 Table Rock (Wyoming)

Siehe auch:
 Table Rock State Park